Al-Schabab oder Al Shabab (arabisch ‚die Jugend‘) steht für:

 Al-Shabaab (Miliz), islamistische Guerillaorganisation in Somalia
 Al-Shabaab Mosambik, anderer Name für eine islamistische Guerilla, die sich Ansar al-Sunna nennt und in einer nicht klaren Verbindung zum Islamischen Staat steht

Fußballvereine:
 Al-Shabab (Bahrain)
 Al-Shabab (Irak)
 Al-Shabab (Kuwait)
 Al-Shabab (Oman)
 Al-Shabab (Saudi-Arabien)
 Al Shabab (Vereinigte Arabische Emirate)